Соревнования по стрельбе из винтовки с трёх позиций на 50 м среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 17 августа. Приняли участие 49 спортсмен из 37 стран.

Американец Мэттью Эммонс уверенно лидировал перед последним выстрелом финала, опережая шедшего вторым Юрия Сухорукова более чем на 3 очка, но сорвал свой последний выстрел, выбив лишь 4,4 очка и остался за чертой призёров. Китаец Цю Цзянь, шедший перед последним выстрелом на третьем месте, в итоге выиграл золото, лишь на 0,1 очка опередив Сухорукова.

Похожая история случилась с Эммонсом 4 годами ранее в Афинах, когда он также лидировал в финале этой дисциплины перед последним выстрелом, но выстрелил по чужой мишени и получил за это 0 очков.

Призёры

Рекорды

Результаты

Квалификация 
Зелёным отмечены спортсмены, вышедшие в финал

Финал (стоя)

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр